Карава́н-сара́й, Каравансара́й:
 Караван-сарай — большое общественное строение в Азии и Закавказье, служащее кровом и стоянкой для торговых караванов.
 Караван-сарай — архитектурное сооружение в Оренбурге, памятник истории и культуры башкирского народа.
 «Каравансарай» — башкирская фолк-рок группа.
 «Караван-сарай» (Caravanserai) — четвёртый студийный альбом рок-группы Santana (1972).
 «Караван-сарай» — башкирская народная песня.

Топоним 
 Караван-сарай — село Новобаязетского уезда Эриванской (Ереванской) губернии России.
 Каравансарай — историческое название города Иджеван в Армении.

См. также 
 Караван
 Сарай